La línea 25 de d·bus conecta el centro de San Sebastián, El Antiguo, Añorga y Errekalde. Anteriormente, solo algunos autobuses entraban a Belartza, pero desde hace unos meses todos entran en la zona, y con recorrido ampliado.

Paradas

Hacia Errekalde II
Boulevard 17 05 08 09 13 21 26 28 29 31 42
Londres 05 33 40 45
La Perla 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 33 40 45
Zumalakarregi 10 05  33 35 40 43 45
Antiguoko Anbulatorioa 05 27 33 35 40 43 45
Magisterio Tolosa 14 05 27 33 35 40 43 45
Unibertsitatea Tolosa 70 I 05 45
Tolosa 112 05 27 40 43 45
Tolosa 138 05 27 43 45
Infierno
Añorga Txiki I
Añorga I
Arzak Enea II
Karmengo Ama
Errotazar-Amasorrain  
Rotonda Belartza
Belartza
Irubide
Errekalde II

Hacia Boulevard 17
Errekalde II
Errekalde  
Arzak Enea
Añorga II
Añorga Txiki II
Amerika Plaza 05 24 45
Tolosa 111 05 24 45
Unibertsitatea Tolosa 77 05 24 45
Majisteritza 05 24 33 35 40 45
Zumalakarregi 21 05 24 33 35 40 45
Esklabak 05 35 45
Ondarreta 05 45
San Martín 57 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 33 40 45
Buen Pastor 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 19  40 45
Okendo 5 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18
Boulevard 17 05 08 09 13 21 26 28 29 31 42

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián